Raikow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Jewgenjewitsch Raikow (1880–1966), russischer Biologe und Historiker der Naturwissenschaften
 Dmitri Abramowitsch Raikow (1905–1980), russischer Mathematiker
 Igor B. Raikow (1932–1998), russischer Biologe
 Jewgeni Tichonowitsch Raikow (1937–2010), russischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Rajkow